Геракли́д — в древней Греции человек, ведущий свой род от Геракла.

Имя 
 Гераклид Понтийский — философ, ученик Платона и Аристотеля.
 Гераклид Лемб — древнегреческий чиновник, дипломат, историк и философ, во II веке до н. э. живший и работавший в Египте.
 Гераклид Миласский — древнегреческий полководец и флотоводец VI—V веков до н. э.
 Гераклид Понтийский Младший (I в. до н. э.—I в. н. э.) — греческий учёный (грамматик, историк, поэт, теоретик музыки).
 Гераклид — полководец Дионисия Младшего сиракузского.
 Гераклид — греко-македонский флотоводец, живший в IV веке до н. э.
 Гераклиды — потомки легендарного древнегреческого героя Геракла.

Фамилия 
 Гераклид, Иоан Якоб — имя господаря Молдавского княжества с 1561 по 1563 год, известного как Деспот Водэ.

См. также
 Гераклит

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки